Abaco steht für:

 Abaco (Bahamas), eine zu den Bahamas gehörende Inselgruppe
 Abaco-Orchester, das Symphonieorchester der Ludwig-Maximilians-Universität München
 Abaco-Schlankboa, eine Schlangenart, siehe Schlankboas

Abaco ist der Familienname folgender Personen:

 Francesco Abaco (15. Jahrhundert), Bologneser Architekt

Siehe auch:
 Dall’Abaco
 Abako